Сезон 2022/2023 годов станет для «Ромы» 93-м в главной итальянской футбольной лиге.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

7.000.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

46.850.000

Зима 

0

Общие убытки:7.000.000

Общая прибыль:46.850.000

Разница:39.850.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Лига Европы

Групповой этап

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания 

2022/2023